Vara – wieś w Estonii
 Vara – miejscowość (tätort) w Szwecji 
 Gmina Vara – gmina wiejska w Estonii
 Gmina Vara – gmina w Szwecji
 Vara de Rey – gmina w Hiszpanii
 Armando Vara – portugalski polityk
 Shailesh Vara – brytyjski polityk